Русско-Высоцкое:

 Русско-Высоцкое — село в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Русско-Высоцкое сельское поселение — муниципальное образование в Ломоносовском районе Ленинградской области.